Ozierki () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie

Rosja 
m.in. w obwodzie kurskimː

 Ozierki – wieś w rejonie biełowskim 
 Ozierki – wieś w rejonie fatieżskim 
 Ozierki – wieś w rejonie kastorieńskim 
 Ozierki – wieś w rejonie oktiabrskim 
 Ozierki – chutor w rejonie pristieńskim 
 Ozierki – wieś w rejonie szczigrowskim 
 Ozierki – osiedle typu wiejskiego w rejonie żeleznogorskim

Białoruś 

 Ozierki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Jarzewo.

Także 
 Ozierki – stacja metra w Petersburgu
 Ozierki – jezioro w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim na Białorusi

Zobacz też 
 Ozieri – miejscowość we Włoszech

Strony ujednoznaczniające